Florian Uhlig ist der Name folgender Personen:

* Florian Uhlig (Pianist) (* 1974), deutscher Pianist
 Florian Uhlig (Fußballspieler) (* 1995), österreichischer Fußballspieler